Puchar Challenge 1991 - turniej towarzyski o Puchar Challenge, odbył się w dniach 21–25 maja 1991 roku w Anglii. W turnieju uczestniczyły trzy reprezentacje narodowe: drużyna gospodarzy, Argentyny i ZSRR.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju o Puchar Challenge 1991 został zespół Anglii.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Anglii
1991 w piłce nożnej
1991 w Wielkiej Brytanii